Filmek
 Egyedül nem megy (Trial and error, 1997) amerikai romantikus vígjáték, rendezte Jonathan Lynn
 Egyedül nem megy (Ensemble, c'est tout, 2007) francia romantikus film, rendezte Claude Berri

Zene
 Egyedül nem megy, a Ripacsok c. magyar film betétdala